Фатіма Лопеш (8 березня 1981, Фуншал, Португалія) — португальська дизайнерка, власниця бренду "Fátima Lopes" та модельного агентства "FACE MODELS".

Біографія  
Фатіма Лопеш народилася 8 березня 1981 року у Фуншалі. З дитячих років Фатіма почала цікавитися
дизайном, а в підлітковому віці почала сама виготовляти одяг тому що була незадоволена наявним у магазинах товаром. Вільно володіючи англійською, французькою та німецькою мовами Лопеш працювала у місцевому туристичному агенстві. Переїхавши до  Лісабону у 1990 році Лопеш відкрила бутік "Versos", де продавався одяг переважно іноземних брендів. У 1992 році бутік змінив назву на "Fátima Lopes", було засновано однойменний бренд У вересні цього ж року Фатіма взяла участь у своєму першому показі у Лісабоні, де її творчість отримала схвальні відгуки. У 1994 році дизайнерка представила свою колекцію у Парижі ("Salon du Prêt- à-Porter Feminin"), а вже за два роки Лопеш відкрила у  столиці Франції свій перший зарубіжний магазин. У грудні 1998 року Фатіма почала керувати модельним агенством "FACE MODELS" (Лісабон). У 2003 році Лопеш відкрила свій перший магазин магазин у США (Лос-Анджелес).

Примітки  

Дизайнерки Уродженці Фуншала